Krf lahko pomeni več zemljepisnih pojmov:

 otok Krf, del Jonskih otokih v Jonskem morju v Grčiji
 mesto Krf na otoku Krf